ACEM kann bedeuten

Verband der europäischen Motorradhersteller (franz. Association des Constructeurs Européens de Motocycles)
ACEM (Stiftung) zur Förderung der ACEM-Meditation